

Новокаменська сільська рада — сільське поселення, Єльцовський район, Алтайський край
 Новокаменська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область